Melànop d'Atenes, ambaixador grec
 Melànop de Cime, poeta mític grec